Cet article présente les personnages du manga Jujutsu Kaisen.

L’École d’exorcisme de Tokyo

Élèves 

 Adolescent extrémement doué en sport ayant rejoint le club de spiritisme de son lycée pour pouvoir quitter l'école plus tôt. Après que les deux autres membres du club aient trouvé et ouvert une boîte contenant une relique maudite ressemblant à un doigt momifié, son lycée est attaqué par des créatures connues sous le nom de "fléaux". Afin de protéger ses amis, Yuji avale le doigt et se retrouve alors possédé par un fléau nommé Ryōmen Sukuna. Considéré dès lors comme un fléau, Yuji est condamné à mort mais Satoru Gojō, professeur à l’École d’exorcisme de Tokyo, lui offre une alternative pour retarder son exécution : les doigts de Sukuna sont des reliques en théorie indestructibles, mais Yuji étant capable de les absorber tout en gardant le contrôle de son corps, il va devoir aider les exorcistes à récupérer les autres reliques, les avaler et seulement ensuite être tué, permettant ainsi la suppression de Sukuna contenu dans son propre corps.

 Jeune exorciste en classe de seconde à l’École d’exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojō. Il rencontre Yūji lorsqu'il tente de localiser une relique de classe S, un des doigts de Sukuna, dans son lycée. C'est lui qui convainc Satoru d'essayer de sauver Yūji de son exécution après sa possession par Sukuna. Il utilise son pouvoir maudit pour créer des esprits (式 神, Shikigami) à partir de ses propres ombres, pour exorciser les fléaux. Il semble avoir un potentiel élevé en tant qu'exorciste que plusieurs autres personnes puissantes ont remarqué, y compris Sukuna lui-même.

 Jeune exorciste en classe de seconde à l’École d’exorcisme de Tokyo sous la tutelle de Satoru Gojō. Elle a été transférée au lycée pour pouvoir vivre à Tokyo gratuitement. Elle utilise un marteau d'arme à charme et des clous imprégnés de son pouvoir maudit pour exorciser les fléaux.

 Jeune exorciste en classe de première à l’École d’exorcisme de Tokyo. Avec Toge et Panda, elle recrute Megumi et Nobara (et plus tard Yuji) pour participer au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto. Elle vient d'un clan d'exorciste prestigieux et en est l'héritière en sa qualité d'enfant aîné, mais en raison de sa faible force occulte, elle et sa sœur jumelle Mai ont été rétrogradées au rang de serviteur du clan. Elle a ensuite quitté son clan pour rejoindre l'école d’exorcisme de Tokyo afin de devenir exorciste. Ayant un faible niveau d'énergie occulte, Maki a besoin de lunettes spécial pour voir les fléaux et utilise divers armes maudites pour les combattre. Cependant, étant née avec une restriction céleste (天 与 呪 縛, Ten'yo Jubaku), elle est dotée d'une force physique surhumaine, ce qui compense largement son manque de pouvoir occulte.

 Jeune exorciste en classe de première à l’École d’exorcisme de Tokyo qui participe au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto aux côtés de Maki et Panda. Sa bouche est couverte et il ne parle qu'en utilisant des mots venant du vocabulaire des fruits de mer. Cela est dû à son pouvoir occulte qui est concentré dans sa voix, créant divers effets contre les fléaux en fonction de la façon dont il parle et utilise ses mots.

 Jeune exorciste en classe de première à l’École d’exorcisme de Tokyo qui participe au tournoi contre l'école jumelle de Kyoto. Bien qu'il ait l'apparence d'un panda géant, il est en fait un type unique d'incarné créé par Masamichi Yaga, Panda est doué d'une grande sensibilité, mais en plus il grandit et mûrit à mesure qu'il vieillit. Il est aussi unique car il possède trois "noyaux" (le "cœur" d'un incarné), qu'il peut changer de place afin de débloquer diverses capacités.

 Protagoniste du volume 0 du manga intitulé L'école d'exorcisme de Tokyo, œuvre qui sert de préquel à ce dernier. Yuta était initialement une victime maudite d'un fléau de haut rang, il fut hanté par l'esprit de son amie d'enfance, Rika Orimoto. Satoru Gojo a pris en charge son cas et l'a inscrit à l'école d'exorcisme de Tokyo, où il s'est lié d'amitié avec Maki Zen'in, Toge Inumaki et Panda. Après s'être entraîné avec Gojo et les autres élevés, Yuta a appris à contrôler son énergie occulte et devient un épéiste qualifié. Même après avoir la levée de la malédiction de Rika, Yuta conserve son pouvoir spécial, à tel point qu'il peut battre Suguru Geto, et Gojo a déclaré que Yuta avait un potentiel pour le vaincre. Le grand pouvoir de Yuta vient du fait qu'il est descendant de l'un des trois grands clans d'exorciste et c'est la raison pour laquelle il a maudit Rika quand il a refusé sa mort durant son enfance. Yuta est encore un élève de première à l'école mais étudie à l'étranger.

Professeurs et personnels 

 Un exorciste qui travaille comme enseignant à l’École d’exorcisme de Tokyo. Professeur principal de la classe de seconde, il a comme élèves Yūji Itadori, Megumi Fushiguro et Nobara Kugisaki. Il convainc ses supérieurs du lycée de garder Yūji en vie jusqu'à ce qu'il consomme tous les doigts de Sukuna. Même s’il s'est autoproclamé comme le plus fort des exorcistes, la plupart de ses alliés et ennemis ne contestent jamais réellement ce titre. Ils le considèrent généralement comme l'une des personnes les plus dangereuses du monde. En conséquence, il est largement respecté et vénéré par les exorcistes, même parmi ceux de l'école sœur du lycée à Kyoto, et détient une grande influence dans le monde de l'exorcisme. Il utilise son pouvoir maudit pour contrôler l'espace autour de lui d'innombrables façons.

 Un exorciste de classe 1, c'est un ancien élève de l’École d’exorcisme de Tokyo et un des mentors de Yuji. Sa personnalité est en totale opposition avec celle de Satoru, étant stoïque et sérieux alors que ce dernier est plus facile à vivre. Son pouvoir occulte lui permet de créer des points faibles sur ces cibles avec son arme, une épée émoussée enveloppée de tissu.

 Le vice-principal de l'école d'exorcisme de Tokyo. Il peut créer un rideau, une technique utilisée pour mettre en place une barrière afin de séparer une zone de l'extérieur.

 Le docteur de l’École d’exorcisme de Tokyo et aussi une ancienne camarade de classe de Satoru et Suguru Geto. Elle s'avérée être une ressource très précieuse, étant l'une des rares personnes capables de guérir les personnes maudites avec sa technique occulte de guérison inversée. Shoko est plutôt une personne sombre et très sérieuse qui ne pense qu'à faire son travail correctement mais parfois il peut lui arriver de se moquer des gens avec Satoru.     

 Le principal de l'école d'exorcisme de Tokyo, c'est aussi le créateur de Panda et il est également l'ancien professeur de Satoru, Suguru et Shoko. Son pouvoir occulte , Corps Incarné (呪 骸, Juga), lui permet d'animer des marionnettes et de les contrôler. Yaga n'accepte Yuji à l'école qu'après avoir été convaincu qu'il sait exactement dans quoi il s'embarque et il soutient Satoru qui s'oppose à leurs supérieurs qui souhaitent la mort de Yuji.

L’École d’exorcisme de Kyoto

Élèves 

 Un jeune exorciste en classe de terminale à l’École d'exorcisme de Kyoto. Incroyablement doué pour les combats aux corps à corps, il est capable de vaincre plusieurs fléaux de classe 1. Son pouvoir lui permet d'appliquer sur son corps une couche d'énergie capable de le protéger durant les combats. Todo déteste tous ce qui est ennuyeux à cause de son passé d'enfant riche lié à sa force incroyable.

 Une jeune exorciste en classe de première à l'école d'exorcisme de Kyoto. Elle déteste sa sœur jumelle Maki après que cette dernière l'ait quittée, ainsi que leur clan, pour étudier et devenir exorciste. En tant que sœur cadette, elle hérite d'une énergie occulte qui par rapport à celle de Maki est bien plus grande, malgré son manque de force physique et d'endurance. Tireuse d'élite, elle utilise un pistolet imprégné de son énergie occulte pour exorciser les fléaux.

 
 Une jeune exorciste en classe de première à l'école d'exorcisme de Kyoto. Elle est aussi la secrétaire de Gakuganji et aussi une grande fan de Satoru Gojo. Elle combat à l'aide d'un katana et se spécialise dans le combat rapproché. C'est une adolescente plutôt joviale et sociable venant d'une famille modeste, elle souhaite devenir exorciste afin de les aider financièrement.

 / 

 Un jeune exorciste en classe de première à l’École d'exorcisme de Kyoto. Étant né avec une restriction céleste (天 与 呪 縛, Ten'yo Jubaku), le corps de Kokichi est de constitution fragile mais est aussi très faible, mais en contrepartie il a hérité d'une grande quantité d'énergie occulte. Son pouvoir occulte, la manipulation des marionnettes (傀儡 操 術, Kairai Sōjutsu), lui permet de manipuler des marionnettes dans tout le pays. Ses tâches de la vie quotidienne et ses missions d'exorciste sont entreprises par un assortiment de marionnettes qu'il utilise pour le combat et la communication, chacune d'entre elles étant nommée  Mechamaru Ultimate (究 極 メ カ 丸, Arutimetto Mekamaru).

 Une jeune exorciste en classe de terminale à l'école d'exorcisme de Kyoto. Elle utilise un balai pour se mouvoir et combattre. D'apparence frêle et timide, Momo est en réalité quelqu'un qu'il vaut mieux éviter de contrarier.

 Un jeune exorciste en classe de terminale à l'école d'exorcisme de Kyoto, c'est aussi l'héritier du clan Kamo. Il utilise des techniques de manipulation du sang. Sûr de lui et de ses capacités, Noritoshi adopte généralement une attitude assez hautaine. Il combat généralement à distance avec un arc et des flèches, mais il se défend aussi très bien au corps-à-corps.

Professeurs et personnels 

 Le principal de l'école d'exorcisme de Kyoto, c'est aussi l'un des anciens qui souhaite la mort de Yūji. Malgré son âge avancé  il est toujours un exorciste en activité. Yoshinobu est un homme strict, attaché aux traditions. Son pouvoir occulte se manifeste à travers la musique et il combat à distance à l'aide d'une guitare.

 Une exorciste de classe 1, qui est aussi un des professeurs à l’École d’exorcisme de Kyoto. Bien qu'elle soit une personne généralement très polie et réservée, la simple vue de Gojo suffit à faire bouillir son sang, car elle est souvent taquinée par ce dernier pour sa faiblesse.

Autres exorcistes

Utilisateurs de Fléaux 

 Un exorciste de classe spécial et un ancien camarade de classe de Satoru et Shoko, et donc un ancien élève de Yaga. Son pouvoir occulte lui permet d'absorber et de contrôler les fléaux et de les utiliser pour le combat.

Fléaux 
 / 

 Fléau de haut-niveau, incontestablement considéré comme le roi des fléaux à cause de sa puissance et de sa malveillance. Selon la légende, Sukuna était un démon à quatre bras ressemblant à un humain, apparu à l'époque de la sorcellerie. Les sorciers de l’époque étaient incapables de l'exorciser, ils stockèrent alors ses 20 doigts comme des charmes maudits, espérant qu'un jour ceux-ci seraient détruits. Il est actuellement l'« invité » du corps de Yūji Itadori.

 Fléau de haut-niveau né de la haine des humains, il est capable de prendre forme humaine, son but est l'extermination de l'humanité. Il est sadique, immature et aime jouer avec les émotions humaines, même lorsque sa vie est en danger. Il croit que la vie n'a aucune valeur ni de sens et donc chacun devrait en faire ce qu'il veut. Cette mentalité semble lui provenir de sa capacité à percevoir et à manipuler les âmes, ce qui lui fait voir cette dernière (et par extension le cœur) comme rien de plus qu'un objet. Son pouvoir occulte lui permet de manipuler son âme et celles des autres en changeant la forme de son corps et celui des autres, lui permettant ainsi de transfigurer les corps de ses victimes en les transformant en monstres à son service.

 Fléau de haut-niveau né de la peur que les humains éprouvent pour les forêts, il a la forme d'un mort-vivant. Il pense que les humains ont trop longtemps détruit l'environnement terrestre et veut permettre à la Terre de briller à nouveau sans la cruauté humaine. Son pouvoir occulte lui permet de créer des plantes qu'il peut manipuler, notamment en volant leur énergie vitale et en la stockant dans la fleur sur son épaule gauche. 

 Fléau de haut-niveau né de la peur des humains pour la terre. C'est un cyclope dont la tête a la forme d'un volcan. Quand il est surexcité, son "volcan" entre en éruption et laisse s'échapper une forte chaleur. Il est impatient et trop sûr de lui et de ses capacités. Sans scrupule, il n'hésite pas, quand il en a l'occasion de tuer des humains. Son pouvoir occulte, lui permet de créer des mini-volcans, qui génèrent et contrôlent des éruptions de feu extrêmement puissantes, capables de tout détruire sur leurs passages. Il sait parler normalement contrairement à la plupart des fléaux. Il se considère comme un humain pur, c'est pour cela qu'il veut éliminer tous les humains qu'il traite d'imposteurs et de contrefaçons vivantes.

Fœtus des neuf phases

Autres 

 Junpei arrive un peu plus tard dans la saison 1. Étant repéré à cause du fait qu'il connaît Mahito et que cela s'est su par Nanami. Yuji faisant échouer la technique d'approche de base pour aborder Junpei se retrouve à devenir ami avec celui-ci

Notes et références 

Jujutsu Kaisen
Liste de personnages d'anime